Pyramid Peak steht für:

 Pyramid Peak (Antarktika), Berg im Viktorialand, Antarktika
 Pyramid Peak (Südgeorgien), Berg auf Südgeorgien
 Pyramid Peak (Southland), Berg in der Region Southland, Neuseeland
 Pyramid Peak (Manawatu-Wanganui), Berg in der Region Manawatu-Wanganui, Neuseeland
 Pyramid Peak (Band), deutsche Band

Siehe auch:
 Pik Piramidalny, Berg in Kirgisistan und Tadschikistan